HaMiflaga HaKomunistit HaJisraelit steht für:

 Maki (historische Partei), ehemalige Israelische Kommunistische Partei
 Maki (Partei), heutige Israelische Kommunistische Partei (zeitlich Rakach genannt)